Бир (; ; ; ) — многозначный термин.

Персоналии 
 Бир, Август (1861—1949) — немецкий хирург.
 Бир, Александр Фридрихович (род. 1941) — российский политик, общественный деятель.
 Бир, Грег (1951—2022) — американский писатель-фантаст.
 Бир, Дональд (1935—1997) — американский гребец.
 Бир, Мартин (1854—1934) — немецкий шахматист.
 Бир, Роберт — литературный псевдоним Карла Роберта Эмериха Байера.
 Бир, Рэйчел (1858—1927) — британская журналистка и редактор.
 Бир, Сет (род. 1996) — американский бейсболист.
 Бир, Сюзанна (род. 1960) — датский режиссёр.
 Бир, Элизабет (род. 1971) — американская писательница-фантаст.
 Бир, Энтони Стаффорд (1926—2002) — британский кибернетик.

Населённые пункты 
 Бир — коммуна в Швейцарии.
 Бир () — город в Великобритании.
 Бир — деревня в Индии.

Другие значения 
 Бир — крестьянская подать в феодальной Молдавии.

См. также 
 Бир-Али — рыбацкий посёлок или деревня Йемена в провинции Шабва.
 Бир-Борхут — вулкан в Йемене, в мухафазе Хадрамаут.
 Бирр

Примечания